Sagat peut désigner :
Sagat (Street Fighter), personnage des jeux Street Fighter
François Sagat (1979), acteur français de films pornographiques gays
Les sagattes (sājāt ou صاجات en arabe, Zil en turc), instrument de percussions (cymbales à doigt)

Autre 
Ságat, journal Sámi écrit en norvégien
Sagat, nom de scène de Faustin Lenon (1970), chanteur américain de Baltimore, connu pour le titre Why Is It? (Funk Dat) (1994)
Martin Šagát (1984), hockeyeur slovaque